Alia Guagni, née le  à Florence, est une footballeuse internationale italienne évoluant au poste de défenseur. Elle joue en faveur de la Fiorentina en Serie A . Elle a précédemment joué pour l'ACF Firenze.

Biographie

En club

En équipe nationale 

En 2019, Alia Guagni fait partie des 23 joueuses italiennes retenues afin de participer à la Coupe du monde organisée en France.

Statistiques

Statistiques en club

Palmarès

Individuel 
 Élue Footballeuse de l'année de la Serie A en 2017 et 2018 .

Références

Liens externes 
   

Footballeuse internationale italienne
Naissance en octobre 1987
Naissance à Florence
Joueuse de l'Atlético de Madrid